Sia nebo SIA může být:

 Sia (příjmení) – čínské příjmení
 Název několika čínských států:
 Sia – legendární čínská dynastie
 Sia (407–431) – siungnuský stát v severní Číně
 Sia (618–621) – krátkodobé království Tou Ťien-tea existující během občanských válek doprovázejících přechod od říše Suej k říši Tchang.
 Západní Sia –  v letech 1038–1227 stát Tangutů v severozápadní Číně 
 Říše Sia (1362–1371) – čínský stát v letech 1362–1371 v S’-čchuanu vzniklý v povstání rudých turbanů 
 Sia (bůh), nebo Saa – starověký egyptský bůh 
 Sia Furler – australská zpěvačka 

zkratka
 SIA - Spolek inženýrů a architektů
 SIA – Singapore Airlines